Entergalactic может означать:

 Entergalactic (альбом), альбом Кида Кади (2022)
 «Энтергалактик», музыкальный мультфильм на Netflix
 «Enter Galactic (Love Connection Part I)», песня Кида Кади с Man on the Moon: The End of Day
 «Enter Galactic!», 17 эпизод